Умар II (? — 895) — 3-й володар Критського емірату в 880—895 роках.
 Абу Хафс Умар II (? — 1347) — 14-й султан і 13-й халіф Держави Хафсідів у 1346—1347 роках.
 Умар II (? — 1937) — 10-й шеху (володар) Борну в 1901—1902 роках, 2-й шеху емірату Борну в 1922—1937 роках.